CDZ ode se referir a:
 CDZ, sigla para Cavaleiros do Zodíaco
 cdz, código ISO 639-3 da língua koda

Desambiguações de siglas